Ла-Неві́ль-о-Ларрі́ () — муніципалітет у Франції, в регіоні Шампань-Арденни, департамент Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на схід від Парижа, 45 км на північний захід від Шалон-ан-Шампань.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

2010 року в муніципалітеті було 72 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 164,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Невіль-о-Ларрі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Невіль-о-Ларрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Марна